Jedynki mężczyzn – pierwsza konkurencja, w której zostały rozdane medale w saneczkarstwie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu.

Zawodnicy o medale olimpijskie walczyli od 10 do 11 lutego na torze Alpensia Sliding Centre  umiejscowionym w Pjongczangu. Mistrzostwa olimpijskiego z 2014 roku bronił reprezentant Niemiec Felix Loch.

Złoty medal wywalczył Austriak David Gleirscher. Drugie miejsce zajął Amerykanin Chris Mazdzer, a na trzecim miejscu uplasował się Niemiec Johannes Ludwig.

Terminarz

Wyniki

Bibliografia 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018